Андреас Михалакопулос ( Патры, 17 мая 1875 — Афины, 7 марта 1938) — греческий политик первой половины XX века. Был Премьер-министром Греции в период 1924—1925 годов.

Биография 
Андреас Михалакопулос родился в 1875 году в городе Патры, где и окончил гимназию.
Поступил в Военное училище эвэлпидов в октябре 1892 года. Одновременно учился на юридическом факультете Афинского университета.
Поскольку учёба в офицерском училище в тот период была платной, после внезапной смерти отца в феврале 1894 года оставил училище. Продолжил учёбу в университете, а затем учился юриспруденции во Франции и Германии.
Вступил в Партию либералов и был впервые избран депутатом парламента от Ахайи в 1911 году.
Был министром финансов в период 1912—1916 годов.

Начало Первой мировой войны вызвало в Греции Национальный раскол между сторонниками Венизелоса, требовавшими вступления Греции в войну на стороне Антанты, и сторонниками прогермански настроенного королевского двора. Михалакопулос стал активным соратником Венизелоса. Когда Венизелос, в 1917 году, образовал правительство Национальной обороны в македонской столице, городе Фессалоники, Михалакопулос стал военным министром.

В 1923 году, вместе с Венизелосом, принял участие в переговорах приведших к подписанию Лозаннского мирного договора.

В 1924 году Михалакопулос создал Партию консервативных либералов и 7 октября 1924 года сформировал правительство, вместе с партией Георгиоса Кондилиса.
Правительство Михалакопулоса было свергнуто 26 июня 1925 года генералом Пангалосом.
Михалакопулос вернулся на политическую арену в 1926 году, в качестве министра иностранных дел в правительстве Александра Заимиса и в 1928 году в качестве вице-премьера.
Вновь стал министром иностранных дел в 1929 году в правительстве Элефтериоса Венизелоса.
Представлял Грецию в Лиге Наций.
Вместе с Венизелосом подписался под греко-турецким Соглашением мира и дружбы в Анкаре в 1930 году.
Во время диктатуры генерала Иоанниса Метаксаса и будучи уже с подорванным здоровьем, Михалакопулос был сослан на остров Парос.
Через несколько недель состояние его здоровья обострилось и он умер в больнице в Афинах 7 марта 1938 года.Несмотря на цензуру, часть прессы обвинила режим Метаксаса в смерти политика.
Михалакопулос был фанатичным библиофилом, его библиотека насчитывала 30 000 томов.

Примечания

Литература 
 Βιογραφία του Ανδρέα Μιχαλακόπουλου (το βιβλίο διατίθεται ελεύθερα σε μορφή PDF)
 Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης
 Αντώνης Κλάψης, Ο Ανδρέας Μιχαλακόπουλος και η ελληνική εξωτερική πολιτική, 1926—1928 (Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2009).
 Αντώνης Κλάψης, Το ελληνοτουρκικό Οικονομικό Σύμφωνο της 10ης Ιουνίου 1930. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η διευθέτηση των εκκρεμοτήτων της Σύμβασης της Λωζάννης για την ανταλλαγή των πληθυσμών (Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2010).

Ссылки 
 Επίσημος ιστοχώρος για τον Ανδρέα Μιχαλακόπουλο

Родившиеся в Патрах
Премьер-министры Греции
Министры финансов Греции
Министры иностранных дел Греции
Выпускники юридического факультета Афинского университета
Депутаты парламента Греции
Министры сельского хозяйства Греции